Бахчен има више значења:

 Бахчен (Осчук), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бахчен (Тенехапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику